Андрю́шино — название населённых пунктов в России:

 Андрюшино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Андрюшино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Андрюшино — село в Куйтунском районе Иркутской области.
 Андрюшино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Андрюшино — посёлок в Поддорском районе Новгородской области.
 Андрюшино — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Кудеверская волость.
 Андрюшино — деревня в Псковском районе Псковской области, Карамышевская волость.
 Андрюшино — село в Гаринском городском округе Свердловской области.
 Андрюшино — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Андрюшино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Андрюшино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

См. также 
 Андрюшкино